Liplje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Liplje, un village situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
Liplje, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Liplje, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Serbie
Liplje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ljig, district de Kolubara.
en Slovénie
Liplje, une localité située dans la commune de Kamnik ;
 Liplje, une localité située dans la commune de Postojna.

Voir aussi 
Lipje